Amerikai Egyesült Államok
 Mattawa (Washington)

 Kanada
 Mattawa (Ontario)
 Mattawa (folyó)
 Mattawa-öböl